Икс-единица (символ: X или xu от ) — устаревшая внесистемная единица измерения длины, примерно равная 1,002 м. Была введена шведским физиком Карлом Сигбаном в 1925 году для длин волн рентгеновского и гамма-излучения и параметров кристаллической решётки. Поэтому иногда икс-единицу называют сигбан.

Изначально единица была определена как 1⁄3029,04 расстояния между плоскостями (200) в кристалле кальцита при температуре 18 °C. В настоящее время существуют две несколько различающихся икс-единицы, определённые через рентгеновские линии  Kα1 меди и молибдена:
 Cu xu = λ(CuKα1)/1537,400 = 1,002 076 97(28) м,
 Mo xu = λ(MoKα1)/707,831 = 1,002 099 52(53) м.

Примечания

Литература 
 

Единицы измерения расстояния